

Pessoas
Annie Girardot

Localidades

Girardot (Cundinamarca)

Girardot (Aragua)
Girardot (Cojedes)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos